José Guerra puede referirse a:

 José Guerra  (1784-1867), militar carlista español que actuara en las guerras civiles del Uruguay;
 José Guerra Campos (1920–1997), obispo, teólogo, filósofo español;
 José Luis "Pepe" Guerra (1944–), músico uruguayo de música popular;
 José Guerra, clavadista olímpico cubano;
 José Guerra, practicante de taekwondo español.
 José Guerra, economista venezolano.
 José Guerra, futbolista panameño.
José Guerra, escritor venezolano.